Дордой — крупнейший вещевой рынок в Центральной Азии, в пригороде Бишкека, существующий с начала 1990-х годов по настоящее время. Общая площадь около 100 га, и порядка 40 000 торговых точек. Работает около 55 000 человек, плюс ещё косвенная занятость (вспомогательные услуги и внешняя торговля) порядка 100 000—150 000 человек. Выпускается своя газета. Работает 364 дня в году, единственный выходной 1 января. Время работы с 6 часов утра до 18 часов дня. Расположен на Кожевенной улице Бишкека.

История 
Возник в 1991 году, как основная перевалочная база товаров из Китая в страны Центральной Азии (в основном Казахстан, Киргизия, Узбекистан) и азиатскую часть России (Сибирь и Дальний Восток). Основателем и основным владельцем является киргизский миллиардер Аскар Салымбеков, ныне президент ассоциации «Дордой».

Экономическое значение 
Вместе с аналогичным рынком «Тураталы» в пригороде города Ош рынок «Дордой» имеет существенное значение для экономики Киргизии. Основные торговцы — киргизы, китайцы, русские. По данным исследования Всемирного банка «Клубок шёлка: Безграничные базары и приграничная торговля в Центральной Азии», в 2009 году товарооборот «Дордоя» составил $4 млрд (данных за 2010 год нет). До кризиса 2008 года, по оценкам экспертов, эта сумма приближалась к $7 млрд.

Структура рынка 
Рынок Дордой состоит из 15 районов:
 Автозапчасти
 Ак-Суу
 Алканов
 Восток
 Джунхай
 Дордой
 Дордой-АЗС
 Дордой-Север
 Евразия
 Европа
 Кербен-Север
 Кербен-Юг
 Мурас-Спорт
 Оберон-Форт
 Шанхай
Нурболот

3 самых длинных сквозных ряда:
 Центральный проход
 Мир обуви
 Брючный ряд

Критика 
Распространены случаи мошенничества, в основном в пунктах обмена валюты.

См. также 
 Черкизовский рынок

Примечания

Ссылки 
 Сайт рынка Дордой
 Онлайн-каталог рынка Дордой
 «Республика Дордой» (передача телекомпании МИР)
 Базары и интеграция торговли в странах ЦАРЭС
 Пандемия COVID-19: Закат Дордоя. Как вымирает крупнейший рынок Центральной Азии // Русская служба Би-би-си, 7 ноября 2020

Рынки Киргизии
Базары
Здания и сооружения Бишкека